Le nom Marco Zanotti peut faire référence à :
 Marco Zanotti (né en 1974), un coureur cycliste italien ;
 Marco Zanotti (né en 1988), un coureur cycliste italien.

Voir aussi